Darius (persiska: داریوش) kan avse:

 Darius (mytologisk gestalt) - mytologisk gestalt på den persiska tronen.
 Dariusserien – dator- och TV-spelsserie.

Personer

Förnamn
 Darius I, persisk storkung.
 Darius II, persisk storkung.
 Darius III, persisk storkung.
 Darius Brubeck, amerikansk jazzmusiker.
 Darius Dimavičius, litauisk basketspelare. 
 Dariush Eghbali, persisk sångare.
 Darius Kasparaitis, litauisk-rysk ishockeyspelare. 
 Darius Lukminas, litauisk basketspelare. 
 Darius Maskoliūnas, litauisk basketspelare.
 Darius Milhaud, fransk tonsättare och professor. 
 Darius Songaila, litauisk basketspelare. 
 Darius Vassell, engelsk fotbollsspelare.

Efternamn
 Adam Darius, amerikansk dansör, mimare, författare och koreograf.
 Steponas Darius, litauisk-amerikansk pilot.